Кубок африканских наций 1978 был 11-м розыгрышем этого турнира. Он проходил с 5 по 16 марта 1978 года в Гане. Формат розыгрыша был возвращён к прежнему, две лучших команды из каждой группы выходили в полуфиналы.

Отборочный турнир

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
3 мяча
  Опоку Африйе
  Сегун Одегбами
  Филлип Омонди

2 мяча
  Хассан Амшаррат
  Джордж Альхассан
  Карим Абдул Разак
  Абдеррауф бен Азиза
  Годфри Киситу

КАФ Команда турнира

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1978 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1978 году
Март 1978 года
Международные спортивные соревнования в Гане
Футбольные соревнования в Гане
1970-е годы в Гане